Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1960 s-a desfășurat în perioada 25 august - 5 septembrie 1960, la Roma în Italia. Au fost 10 probe sportive, în care au participat 281 de concurenți din 54 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Italia, Statele Unite ale Americii și Polonia. România a câștigat 1 medalie de bronz (Ion Monea), clasându-se pe locul 11 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1960
1960